Distretto di Altınyayla, nella provincia di Burdur
Distretto di Altınyayla, nella provincia di Sivas

Pagine correlate 
Altınyayla